USS Rochester je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Rochester (CA-2) 
 USS Rochester (CA-124)

Rochester